Начиная с 2002 года прогеймеры стали объединяться в команды, спонсируемые крупными компаниями. Эти команды организованы как команды других профессиональных видов спорта, таких как футбол, баскетбол, хоккей и т. д.

StarCraft в Южной Корее стал очень популярным. Два игровых телеканала OnGameNet и MBCGame регулярно транслируют игры лучших прогеймеров.
Международные чемпионаты по StarCraft проводятся в рамках World Cyber Games.

StarCraft: Brood War

StarCraft на чемпионатах World Cyber Games 

World Cyber Games — крупнейший чемпионат по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Этот чемпионат впервые прошёл в 2000 году в Южной Корее. Он состоит из двух этапов — национальные отборочные и Гранд-финал, на который приезжают лучшие игроки, победившие в национальных отборочных. На протяжении одиннадцати лет в Гранд-финале первые места в дисциплине StarCraft всегда занимали игроки из Южной Кореи, которые демонстрировали чудеса стратегии и техники игры.

Победители Гранд-финалов WCG по StarCraft:

Результаты российских отборочных WCG

StarCraft 2: Wings of Liberty

BlizzCon 
BlizzCon — ежегодная (кроме 2006 года) конференция, проводимая компанией Blizzard Entertainment и посвящённая её основным франчайзам: Warcraft, StarCraft и Diablo. В рамках BlizzCon проходят турниры по Warcraft, World of Warcraft и StarCraft 2. Результаты турниров по StarCraft:

BlizzCon 2010

BlizzCon 2011

MLG Pro Circuit 
Major League Gaming (MLG) — профессиональная лига видеоигр, основанная в 2002 году. MLG проводит турниры по таким играм как Tekken 6, Halo 3, Call of Duty: Modern Warfare 2, StarCraft II, Halo Reach.

Ниже приведены результаты чемпионатов, в которые был включен StarCraft II:

Electronic Sports League 
Electronic Sports League (дословно русск. Электронная спортивная лига; ESL) — европейская киберспортивная лига. В рамках лиги существуют множество порталов стран участников, с поддержкой родных языков, своей администрацией и поддержкой. Ежегодно проводятся турниры по Counter-Strike, Quake и StarCraft 2. Вот результаты турниров по StarCraft:

Intel Extreme Masters Season V

Intel Extreme Masters Season VI

DreamHack 
DreamHack — LAN party, проходящее два раза в год в шведском городе Jönköping, по количеству участников, данный фестиваль держит мировой рекорд, признанный книгой рекордов Гиннесса. В рамках фестиваля, в различные годы проходили соревнования по таким играм, как Counter-Strike, Quake, StarCraft, WarCraft 3, World of WarCraft. Ниже приведены результаты турниров по StarCraft 2 WoL:

GOMTV Global Starcraft II League 
Крупный турнир по StarCraft II с призовым фондом более 170000$, организованный в Южной Корее. Первый сезон начался в конце августа 2010 года. Всего в 2010 году состоялось 3 сезона GSL. Отборочные соревнования проходили в режиме офлайн, в течение двух дней.

Условия проведения отборочных соревнований:
 Игроки должны вовремя явиться в специально оборудованный игровой зал GOMTV.
 Игроки должны принести с собой свои собственные клавиатуру, мышь, наушники.
 Игрок должен иметь собственную учетную запись на корейском сервере.
 Игры проходят в формате «best of 3».
 Карты:
 Игра 1: Металополис ()
 Игра 2: Мусоросборник ()
 Игра 3: Пещеры зел-нага ()

64 игрока, прошедших квалификацию, случайным образом разделяются на 4 группы по 16 игроков. В группах игры проходят в формате турнирной сетки до 2 побед (финалы в группах до 3 побед, полуфиналы и финал до 4 побед). Все игры освещают корейские и англоязычные комментаторы, такие как Дэн «Artosis» Стемкоски и Ник «Tasteless» Плотт. Видео транслируется через интернет стрим GOMTV бесплатно — в плохом качестве, для премиум пользователей — в высоком и среднем качестве. Онлайн просмотр возможен только через GOM Player.

Победители последних сезонов:

Open Seasons

Sponsorship League 

Примечание: цвета соответствуют расам.

См. также 
 Korea StarCraft League

Примечания

Ссылки 
 reps.ru — крупнейший тематический сайт о StarCraft.
 goodgame.ru — киберспортивный портал.
 sc2tv.ru — киберспортивный портал.
 teamliquid.net — международный киберспортивный портал.

Киберспорт в Республике Корея